Żerkowice (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië
 Żerkowice (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen
 Żerkowice (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole